Randolf est un prénom et un patronyme d'origine germanique notamment porté par :

Prénom 
Par ordre chronologique
  (1879–1959), homme politique britannique ;
  (1880–1958), homme politique norvégien ;
  (né en 1940), zoologiste et neurobiologiste allemand ;
  (1942–2007), acteur allemand ;
  (né en 1950), géologue allemand ;
  (né en 1970), physicien allemand.

Patronyme 
Par ordre alphabétique
 Anders Randolf (1870–1930), acteur danois ;
  (1878–1941), acteur et réalisateur autrichien.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Homonymie de patronyme germanique

de:Randolf
en:Randolf